Alberto Ostini – fumettista e sceneggiatore italiano
Pietro Ostini – cardinale e arcivescovo cattolico italiano